De Weg (televisieserie), een Nederlandse televisieserie geschreven en geregisseerd door Willy van Hemert
 De Weg (boek), een boek uit 2006 geschreven door Cormac McCarthy
 De Weg (film), een film uit 2010 naar het gelijknamige boek
 De weg (single), een nummer van Guus Meeuwis uit 2005
 De Weg (weekblad), een weekblad van het Nationaal Front